Lejon, alternativt stavat Leijon, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 fanns i Sverige 1 107 personer med efternamnet Lejon och 1 356 personer med efternamnet Leijon. Tillsammans blir detta 2 463 personer.

Personer med efternamnet Leijon eller Lejon

 Andreas Leijon (född 1980), journalist, chefredaktör och ansvarig utgivare MacWorld
 Anna-Greta Leijon (född 1939), politiker, socialdemokrat
 Britta Lejon (född 1964), politiker, socialdemokrat
 Curt Leijon (1910–2006), diplomat
 Emil Leijon (1860–1946), tidningsekonom
 Gösta Leijon (1906–1994), militär
 Hugo Leijon (1886–1960), jurist
 Jerker Leijon (1956–2009), tonsättare och kyrkomusiker
 Kjell Lejon (född 1958), professor, präst och författare
 Mats Leijon (född 1958), professor och uppfinnare
 Märta Leijon (1893–1971), författare
 Per-Olow Leijon (1938–2011), konstvetare och sinolog

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn